Der Cadillac XT4 (Abkürzung für Crossover Touring 4) ist ein Kompakt-SUV des Automobilherstellers Cadillac, das unter dem XT5 positioniert ist. Damit ist es auch das kleinste SUV der Marke und nach XT5 und CT6 das dritte Modell der Marke, dass das 2016 eingeführte alphanumerische Namensschema nutzt.

Geschichte 
Der XT4 wurde auf der New York International Auto Show (NYIAS) im  präsentiert. Im  wurde die Variante für den chinesischen Markt vorgestellt. Seitdem wird sie dort auch verkauft. In Nordamerika wird das Fahrzeug seit  verkauft. Seit Juni 2020 wird der XT4 auch in Europa angeboten. Eine überarbeitete Version wurde im Januar 2023 gezeigt.

Gebaut wird das Fahrzeug von General Motors im US-amerikanischen Kansas City und von SAIC General Motors in Shanghai. Es basiert auf der GM-Plattform E2XX.

Ausstattungslinien 
Der XT4 wird im Heimatmarkt USA in den Ausstattungslinien Luxury (Grundausstattung), Premium Luxury und Sport angeboten.

Sicherheit 
Beim für das Modelljahr 2019 durchgeführten US-NCAP-Crashtest erhielt es eine Gesamtbewertung von fünf Sternen.

Antrieb 
Angetrieben wird das SUV in China und den USA von einem aufgeladenen Zweiliter-Ottomotor mit . Serienmäßig hat der XT4 Vorderradantrieb, gegen Aufpreis ist Allradantrieb erhältlich. Der Motor hat die Motorkennung LSY und ist mit der von GM Tripower genannten Technologie ausgestattet. Unter Tripower versteht GM die drei Betriebsmodi, die mittels Ventilhubverstellung und Zylinderabschaltung erreicht werden.

Auf dem europäischen Markt kommt im XT4 ein neu entwickelter Zweiliter-Dieselmotor mit  zum Einsatz, der nach der Euro 6d-Abgasnorm zertifiziert ist.

Technische Daten 

 Werte in ( ) gelten für Fahrzeuge mit Allradantrieb

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2020 bis einschließlich  sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 486 Cadillac XT4 neu zugelassen worden. 2020 wurden davon 23 Fahrzeuge mit Allradantrieb neu zugelassen. 2021 waren es 187 Fahrzeuge mit Allradantrieb, 2022 217 Fahrzeuge. Mit 241 Einheiten war 2022 insgesamt das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Sport Utility Vehicle
Kombi